Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2023   в городе Садбери, провинция Онтарио c 21 по 26 марта 2023 года (.

Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате мира, который  с 22 по 29 апреля 2023 года в городе Каннын, Южная Корея.

Турнир

Трансляции

Призовой фонд

Формат соревнований

Команды

Представители провинций и территорий

Квалификация через Систему Рейтинга Канадских смешанных пар

Результаты

Групповой этап

Этап плей-офф

Итоговая классификация команд

Комментарии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2023

2023
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2023 году
Март 2023 года